Davídek ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Maria Davídek (1921–1988), tschechoslowakischer Bischof
 Martin Davídek (Priester) (* 1966), tschechischer katholischer Geistlicher
 Martin Davídek (* 1986), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler